Râul Ponor se poate referi la:

 Ponor - afluent al Arieșului
 Ponor - afluent al Râului Țarinii